Goldie steht für:

 Goldie (Clifford Joseph Price; * 1965), britischer DJ und Musikproduzent
 Kap Goldie, Kap an der Shackleton-Küste der Ross Dependency, Antarktika

Goldie ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Goldie (1920–2005), britischer Mathematiker
 Annabel Goldie (* 1950), schottische Politikerin
 Archie Goldie (1874–1953), schottischer Fußballspieler
 Dan Goldie (* 1963), US-amerikanischer Tennisspieler
 Don Goldie (1930–1995), US-amerikanischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Jack Goldie (1889–1958), schottischer Fußballspieler
 John Goldie (1793–1886), schottischer Gärtner und Pflanzensammler 
 Rosemary Goldie (1916–2010), australische römisch-katholische Theologin
 William Goldie (1878–1952), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Goldy